Иванте́евка — железнодорожная станция тупиковой линии Болшево — Фрязино Ярославского направления Московской железной дороги. Расположена в одноимённом городе Московской области. Входит в Московско-Курский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-1 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является промежуточной, по объёму работы отнесена к 4 классу. Ранее была станцией 3 класса.

В границах станции находятся:
 Ивантеевка-Грузовая — историческая часть станции, в стороне (на север) от главного хода Болшево — Фрязино. От неё отходит ряд подъездных путей.
 Одноимённая пассажирская платформа Ивантеевка (бывшая Ивантеевка I), находится на главном (однопутном) ходу к юго-востоку от исторической части.
 Разъезд на главном ходу на два пути восточнее платформы Ивантеевка с двумя пассажирскими платформами Детская

Платформа Ивантеевка оборудована турникетами. Время движения от Ярославского вокзала около 1 часа 10 минут, от платформы Фрязино-Пасс. — около 15 минут.

До 1967 года пассажирская платформа находилась в основной части станции, а спрямлённого главного хода с платформой Ивантеевка-1 не было. Пригородные поезда, а затем электропоезда заезжали на станцию со стоянкой и сменой направления. Позже соединительная линия из основной части станции в сторону Фрязино была разобрана.

Транспорт 
 40 (ст. Пушкино — ст. Щёлково)
 55 (ст. Ивантеевка - ст. Воронок)

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 История станции с фотографиями 1
 История станции с фотографиями 2
 История станции с фотографиями 3
 Станция с описанием на Викимапии
 На ж/д платформе «Ивантеевка-1» поставили турникеты

Железнодорожные станции и платформы Ивантеевки
Станции Московско-Курского региона Московской железной дороги
Промежуточные станции
Станции 4 класса